Shama – rybackie miasto na południu Ghany, stolica dystryktu Shama. Według spisu w 2010 roku liczy 11 tys. mieszkańców. Leży ok. 15 km na wschód od Sekondi-Takoradi.

Przypisy 

Miasta w Ghanie